Пуа́нт ( — острие) — многозначный термин.

Фамилия 
 Пуант, Ноэль (1755—1825) — французский революционер.

Другие значения 
 Пуант (литература) — заключительная фраза (часть фразы) шутки или загадки. 
 Пуанты — обувь для танцев.

См. также 
 Пуантилизм